Sambuceto ima više značenja:
 Sambuceto, Chieti
 Sambuceto, Genoa
 Sambuceto, Parma